Prunelli bezeichnet:

 Prunelli, ein Fluss auf Korsika
 Prunelli-di-Casacconi, eine Gemeinde auf Korsika
 Prunelli-di-Fiumorbo, eine Gemeinde auf Korsika
 Kanton Prunelli-di-Fiumorbo, ein Kanton auf Korsika